

Onomastica

 Alberico – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
 Giulia Alberico (1949) – scrittrice italiana
 Lanfranco Alberico (1917-1977) – calciatore italiano

Altro
 Alberico –  nano dotato di poteri magici appartenente alla mitologia e delle saghe epiche franco merovinge

Pagine correlate
 Alberici